Hufeland-Medaille ist der Name mehrerer Auszeichnungen:

 Hufeland-Medaille (DDR), seit 1958 verliehene staatliche DDR-Auszeichnung für bedeutende Verdienste um den Gesundheitsschutz
 Hufeland-Medaille (ZÄN), seit 1954 vom Zentralverband der Ärzte für Naturheilverfahren verliehene Auszeichnung